Velika nagrada Francije 1953 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1953. Odvijala se je 5. julija 1953.

Dirka 

|-
! 1
| 16
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 60
| 2:44:18,6
| 7
| 8
|-
! 2
| 18
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 60
| + 1,0 s
| 4
| 7
|-
! 3
| 20
|  José Froilán González
| Maserati
| 60
| + 1,4 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 10
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| 60
| + 4,6 s
| 1
| 3
|-
! 5
| 14
|  Nino Farina
| Ferrari
| 60
| + 1:07,6
| 6
| 2
|-
! 6
| 12
|  Luigi Villoresi
| Ferrari
| 60
| + 1:15,9
| 3
|  
|-
! 7
| 46
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| 58
| +2 kroga
| 9
|  
|-
! 8
| 44
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 56
| +4 krogi
| 10
|  
|-
! 9
| 22
|  Onofre Marimón
| Maserati
| 55
| +5 krogov
| 8
|  
|-
! 10
| 2
|  Jean Behra
| Gordini
| 55
| +5 krogov
| 22
|  
|-
! 11
| 38
|  Bob Gerard
| Cooper-Bristol
| 55
| +5 krogov
| 12
|  
|-
! 12
| 48
|  Johnny Claes
| Connaught-Lea-Francis
| 53
| +7 krogov
| 21
|  
|-
! 13
| 28
|  Peter Collins
| HWM-Alta
| 52
| +8 krogov
| 17
|  
|-
! 14
| 30
|  Yves Giraud Cabantous
| HWM-Alta
| 50
| +10 krogov
| 18
|  
|-
! 15
| 32
|  Louis Chiron
| Osca
| 43
| +17 krogov
| 25
|  
|-
! Ods
| 24
|  Felice Bonetto
| Maserati
| 42
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 36
|  Stirling Moss
| Cooper-Alta
| 38
| Sklopka
| 13
|  
|-
! Ods
| 42
|  Princ Bira
| Connaught-Lea-Francis
| 29
| Diferencial
| 11
|  
|-
! Ods
| 34
|  Élie Bayol
| Osca
| 18
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 40
|  Ken Wharton
| Cooper-Bristol
| 17
| Obesa
| 14
|  
|-
! Ods
| 4
|  Maurice Trintignant
| Gordini
| 14
| Prenos
| 23
|  
|-
! Ods
| 26
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| 9
| Sklopka
| 16
|  
|-
! Ods
| 6
|  Harry Schell
| Gordini
| 4
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 8
|  Roberto Mieres
| Gordini
| 4
| Glavna os
| 24
|  
|-
! Ods
| 50
|  Roy Salvadori
| Connaught-Lea-Francis
| 2
| Vžig
| 19
|  
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1953
1953